Dragon может означать:
 Dragon — один из двух официальных журналов о настольной ролевой игре Dungeons & Dragons.
 Dragon — поточный шифр.
 Dragon SpaceX — частный транспортный космический корабль компании SpaceX.
 M47 Dragon — американский переносной противотанковый ракетный комплекс.
 Dragon 32/64 — домашние компьютеры, которые выпускались в 1980-х.

См. также